Fontenay může být:

obce
 Fontenay (Eure) – francouzská obec v Normandii
 Fontenay (Indre) – francouzská obec v departementu Indre
 Fontenay (Manche) – francouzská obec v departementu Manche
 Fontenay (Saône-et-Loire) – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire
 Fontenay (Seine-Maritime) – francouzská obec v departementu Seine-Maritime
 Fontenay (Vosges) – francouzská obec v departementu Vosges
 Fontenay-aux-Roses – francouzská obec v departementu Hauts-de-Seine
 Fontenay-de-Bossery – francouzská obec v departementu Aube
 Fontenay-en-Parisis – francouzská obec v departementu Val-d'Oise
 Fontenay-en-Vexin – francouzská obec v departementu Eure
 Fontenay-le-Comte – francouzská obec v departementu Vendée
 Fontenay-le-Fleury – francouzská obec v departementu Yvelines
 Fontenay-le-Marmion – francouzská obec v departementu Calvados
 Fontenay-le-Pesnel – francouzská obec v departementu Calvados
 Fontenay-lès-Briis – francouzská obec v departementu Essonne
 Fontenay-le-Vicomte – francouzská obec v departementu Essonne
 Fontenay-Mauvoisin – francouzská obec v departementu Yvelines
 Fontenay-près-Chablis – francouzská obec v departementu Yonne
 Fontenay-près-Vézelay – francouzská obec v departementu Yonne
 Fontenay-Saint-Père – francouzská obec v departementu Yvelines
 Fontenay-sous-Bois – francouzská obec v departementu Val-de-Marne
 Fontenay-sous-Fouronnes – francouzská obec v departementu Yonne
 Fontenay-sur-Conie – francouzská obec v departementu Eure-et-Loir
 Fontenay-sur-Eure – francouzská obec v departementu Eure-et-Loir
 Fontenay-sur-Loing – francouzská obec v departementu Loiret
 Fontenay-sur-Mer – francouzská obec v departementu Manche 
 Fontenay-sur-Vègre – francouzská obec v departementu Sarthe
 Fontenay-Torcy – francouzská obec v departementu Oise
 Fontenay-Trésigny – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne
 Géfosse-Fontenay – francouzská obec v departementu Calvados
 Saint-Martin-de-Fontenay – francouzská obec v departementu Calvados

klášter
 Klášter Fontenay – cisterciácký klášter v obci Marmagne ve Francii